Dissociation kan henvise til:

 Dissociation (kemi) - en type spaltning af kemiske forbindelser
 Dissociation (psykologi) - ubevidst filtrering i hjernen af realitetsoplevelse